The Boar’s Head Carol (Eberkopf-Choral) ist ein makkaronisches traditionelles englisches Weihnachtslied aus der Zeit vor 1500.

Von verschiedenen Versionen dieses Carols ist die heute am meisten verbreitete die 1521 in Wynkyn de Wordes Christmasse Carolles veröffentlichte.

Es wird alljährlich zu Weihnachten im Queen’s College in Oxford gesungen.

Modernere Arrangement stammen von Elizabeth Poston und von David Willcocks.

Text

Literatur 
 William Sandys: Christmas Carols Ancient and Modern (London: Richard Beckley, 1833)
 William Henry Husk: Songs of the Nativity (London: John Camden Hotten, 1868)
 John Richard Magrath, The Queen’s College. Volume II (1646–1877) (Oxford at the Clarendon Press, 1921) (Digitalisat)
 Géza von Neményi: Lieder der Vorzeit: Götterlieder, Heldenlieder und alte Volkslieder. 2013 (Online-Auszug mit deutscher Übertragung)

Weblinks 

 hymnsandcarolsofchristmas.com
 Klangbeispiele: 1 (Magpie Lane); 2 (Gregg Smith Singers); 3 (Arr. Elizabeth Poston)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Weihnachtslied
Literatur (Englisch)
Literatur (Latein)
Literatur des Mittelalters
Musik des Mittelalters